Scolopocryptops är ett släkte av mångfotingar. Scolopocryptops ingår i familjen Scolopocryptopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skolopendrar
Scolopocryptops